Tramm ist der Name folgender Orte:

 Tramm (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Tramm (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Tramm (Dannenberg), Ortsteil von Dannenberg, Niedersachsen
 Tramm (Roggenstorf), Ortsteil von Roggenstorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Tramm bei Plön, Ortsteil von Rathjensdorf, Schleswig-Holstein

Tramm ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Tramm (1819–1861), deutscher Architekt
 Heinrich Tramm (1854–1932), deutscher Politiker und Verwaltungsbeamter
 Peter Tade Tramm (* 1953), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Willy Tramm (1901–??), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Tram
 Alt Tramm
 Neu Tramm